El término artificial puede hacer referencia a:

 artificial, todo aquello que no ha sido creado por la naturaleza;
 césped artificial;
 inteligencia artificial;
 Inteligencia artificial, película estadounidense de 2001;
 satélite artificial;
 visión artificial.